Épsilon Arae (ε Ara) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Ara:

 Épsilon1 Arae (ε1 Ara / HD 152980), gigante naranja de magnitud 4,06 situada a 304 años luz.
 Épsilon2 Arae (ε2 Ara / HD 153580), sistema estelar de magnitud 5,27 distante 86 años luz del Sistema Solar.